Тризно — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тризно, Борис Васильевич (1898—1968) — советский флейтист, педагог.
 Тризно, Фёдор Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Тризна (значения)